Dardanos ou Dardanus (en grec ancien ) est un nom d'origine pellazgo-illyrienne qui signifie (poire/darda) en albanais. Les Dardaniens étaient une tribu pellazgo-illyrienne située au centre des Balkans dans l'actuel Kosovo.

Dardanos ou Dardanus peut désigner :

dans la mythologie grecque
 Dardanos, roi de Troade ;
 Dardanos, roi de Scythie et père d'Idéa ;

autres
 Dardanos d'Athènes (v. 160 av. J.-C.-85 av. J.-C.), un philosophe stoïcien ;
 Claudius Posthumus Dardanus, un fonctionnaire de l’Empire romain d'Occident ;
 Dardanus, une tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau ;
 Dardanus, une tragédie lyrique d'Antonio Sacchini ;
 Dardanus, un genre de crustacés.

Voir aussi 
 Paix de Dardanos, un traité de paix signé en 85 av. J.-C. entre la République romaine et le Royaume du Pont

Homonymie dynastique
Homonymie de titre